Пётр Алекса́ндрович Ива́щенко (при рождении Гланц; ) — российский актёр озвучивания, диктор и мастер дубляжа.

Биография 
Родился 19 августа 1976 года. Отец — Александр Витальевич Гланц (род. 9 сентября 1945), зам. главного редактора и дизайнера газеты «Спорт-Экспресс» в 1991—2008 годах. Родители сыграли свадьбу, когда Петру было 13 лет.

Окончил Российский государственный гуманитарный университет (факультет информатики) в 1999 году. По профессии программист, пошёл работать в компанию «Фаргус», где стал не только работать над локализацией компьютерных игр, но и заниматься озвучиванием некоторых проектов. Спустя несколько лет сделал для друзей озвучивание своего первого фильма — «Укуренные» (), позже начинает бесплатно выкладывать свои переводы в Интернет.

Спустя некоторое время создал сайт Glanz.Ru, на котором собирал любые авторские переводы к западным фильмам. В это время перешёл на работу в компанию «Акелла», где озвучивал принца в серии игр «Принц Персии», главного героя игры «Готика 2» и множество других проектов вплоть до 2008 года.

В 2003 году, после попадания в телекомпанию «НТВ-Плюс», а спустя год — на студию «Мосфильм-Мастер», начал работать в официальном озвучивании и дублировании фильмов под фамилией своей матери. В разное время озвучивал таких западных актёров, как Джерард Батлер, Джон Кьюсак, Терренс Ховард, Бен Стиллер и другие.

В первой половине 2010-х годов переводил и озвучивал трейлеры к фильмам для сайта «КиноПоиск».

В середине-конце 2000-х и начале 2010-х годов был голосом National Geographic. С марта 2014 по октябрь 2015 года являлся бренд-войсом телеканала «Перец», с 15 июня 2019 года озвучивает анонсы для телеканала «СТС Love» из того же холдинга.

Также известен сотрудничеством с различными блогерами, среди которых Евгений Баженов («BadComedian»), Сыендук, Данила Поперечный, Михаил Кшиштовский, Даниил «Chuck Review» Лазаренков, Георгий «Мефисто» Будз и Максим Голополосов.

Один из немногих поддержал удаление статей о «некоторых» актёрах дубляжа в Википедии.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Инне Королёвой, имеет дочь Ульяну (род. 18 октября 2002, сыграла Женю Ковалёву в 1—2 сезонах сериала «Сваты»).

Работы актёра

Закадровое озвучивание

Телепередачи 
 2001—2003 годы — ТВ-6, ТВС — Сеть, затем Паутина — диктор в рубрике о компьютерных играх «Game»
 2004 год — НТВ — Мышеловка — диктор
 2007 год — ТВ Центр — Наши любимые животные, цикл развлекательных передач — диктор
 2010 год — ДТВ — Разрушители пословиц — диктор
 2012 год — Первый канал — Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины — диктор
 2012 год — ТВ-3 — Параллельные миры — диктор
 2018 год — Че! — +100500 — диктор, объявляет названия рубрик
 2018 год — 2х2 — TUTUREAL — закадровый голос
 2021 год — Че! — Iтопчик — Мистер голос в вместе Макс

Интернет-шоу 
 с 2016 года — Youtube-канал «Навигатор Игрового Мира»)

Озвучивание

Озвучивание мультфильмов 
  — Наша Маша и волшебный орех — Сказочник / Никодим / Мышь-домофон / Солнце / Стражник
 —н. в. — Фиксики — Папус / папа ДимДимыча
  — Привередливая мышка — осёл
  — Белка и Стрелка. Лунные приключения
  — Курица — все мужские голоса
  — Фиксики: Большой секрет — Папус (Дмитрий Кудыкин) / папа ДимДимыча
  — Знайчишка и его друзья. На кого я похож? — отец Медвежки
  — Богатырята — Алекс / Соловей Романович
  — Фиксики против кработов — Капитан
 —н. в. — Крутиксы
  — Бука. Моё любимое чудище — Василий / начальник почты / второстепенные персонажи
  — Щелкунчик и волшебная флейта — баран Кудряш / Свиток / господи Раттер

Озвучивание в компьютерных играх 
 2000 — Kingpin: Life of Crime — различные NPC 
 2005 —  Fahrenheit — Лукас Кейн
 2005 — Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth — Генри Гаррисон
 2008 — Prince of Persia — Принц
 2008 — Dead Space — Зак Хэммонд
 2009 — Call of Duty: Modern Warfare 2 — Владимир Макаров/Николай/Саймон "Гоуст" Райли
 2009 — Uncharted 2: Among Thieves — Гаррисон "Гарри" Флинн
 2010 — Mafia II — Альберто Клементе
 2011 — Driver: San Francisco — Тобиас Джонс
 2012 — Call of Duty: Black Ops II — Алекс Мэйсон
 2014 — Assassin's Creed: Unity — Арно Виктор Дориан
 2016 — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — Darkest Time
 2018 — Life Is Strange: Before The Storm — Вышибала (локализация от ElikaStudio)
 2018 — S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — Камень Преткновения. Пролог. — Соха
 2018 — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — Darkest Time: Extended
 2018 — Protocol — главный герой
 2020 — Command & Conquer: Remastered Collection — Иосиф Сталин (локализация от R.G. MVO)
 2020 — Resident Evil 3 — Карлос Оливейра (локализация от R.G. MVO)
2020 — Cyberpunk 2077 — Адам Смэшер, Макс Джонс
2021 — SCP: Containment Breach — Человек из снов (локализация от GamesVoice)

Радио 
 Соавтор и соведущий программы «Тимон и Пумба шоу» на радио «Маяк» (2010)
 Ведущий подкаста «Полкино» на радио «Маяк» (2010—2014, 2016—2017)
 Ведущий программы «Министерство кинокультуры» на радиостанции «Серебряный дождь» (31 августа — 5 октября 2018)
 Голос радиостанции «Вести-ФМ»
 Голос радиостанции «Маяк»
 Голос детских сказочных радиосериалов на Радио России — За облаками и Аквария

Участие в интернет-шоу 
 2016 — «От винта!» (Youtube-канал «Навигатор Игрового Мира») — приглашённый гость
 2016 — Интервью (Youtube-канал «Навигатор Игрового Мира»)
 2017 — «Пульс» (Youtube-канал «RTS Media») — игрок
 2020 — «7 игр» (Youtube-канал «Навигатор Игрового Мира») — приглашённый гость

Примечания

Ссылки 
 На сайте IVI.ru 
 Пётр Иващенко в «Яндекс. Кью»
  

Интервью:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подкаст «Кинокотики», выпуск от 18 февраля 2016 года «Мёртвобассейный» 
 
 
 

Выпускники РГГУ
Телеведущие Первого канала
Телеведущие канала ТВС
Телеведущие НТВ
Телеведущие ТВ-6
Ведущие радиостанции «Маяк»
Ведущие радиостанции «Серебряный дождь»